Гатто — французская () и итальянская () фамилия. Известные носители:

 Гатто, Альфонсо (1909—1976) — итальянский писатель, драматург, поэт, критик, журналист, профессор.
  (1935—2018) — американский писатель, учитель и психолог.
 Гатто, Жак-Эдуард (1788—1881) — французский скульптор и медальер.
 Гатто, Никола-Мари (1751—1832) — французский медальер, гравёр и резчик монетных штемпелей.
 Гатто, Оскар (род. 1985) —  итальянский профессиональный шоссейный велогонщик.